Епархия Уху ( , 中文: 蕪湖) — епархия Римско-Католической Церкви, городской округ Уху, провинция Аньхой, Китай. Епархия Уху входит в архиепархию Аньцина.

История 

8 августа 1921 года Римский папа Бенедикт XV издал бреве Ex hac Beati Petri, которым учредил апостольский викариат Аньхуэй, выделив его из апостольского викариата Кианнаня (сегодня - Архиепархия Нанкина).

3 декабря 1924 года апостольский викариат Аньхуэй был переименован в апостольский викарит Уху.

21 февраля 1929 года и 22 февраля 1937 года апостольский викариат Уху передал часть своей территории для возведения новых апостольского викариата Аньцина (сегодня - Архиепархия Аньцина) и апостольской префектуре Туньси.

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Уху в епархию.

3 июля 2001 года Китайское правительство объединило три епархии Аньцина, Бэнбу и Уху в одну неканоническую епархию Аньхой и назначило ординарием этой епархии епископа из Китайской патриотической Церкви Иосифа Цзи Хуаюэ, который умер 26 февраля 2005 года. В настоящее время ординарием неканонической епархии Аньхой является священник Иосиф Лю Синхун их Китайской Патриотической Церкви.

Ординарии епархии 

 епископ Vicente Huarte San Martín SJ (26.04.1922 г. — 3.12.1924 г.) — апостольский администратор апостольского викариата Аньхуэй;
 епископ Vicente Huarte San Martín SJ (3.12.1924 г. — 23.08.1935 г.) — апостольский администратор Апостольского викариата Уху;
 епископ Zenón Arámburu Urquiola SJ (7.07.1936 г. — 11.04.1946 г.) — апостольский администратор Апостольского викариата Уху;
 епископ Zenón Arámburu Urquiola SJ (11.04.1946 г. — 4.04.1969 г.) — ординарий епархии Уху.
 с 4.04.1969 г. по настоящее время кафедра вакантна.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Ex hac Beati Petri, AAS 13 (1921), стр. 469 
 Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 
 Данные об епархии Уху 
 Данные об епархии Уху 
 Сайт неканонической епархии Аньхой 

Католические епархии Китая